Коротко́в — фамилия, образованная от прозвища Короток (короткий, то есть низкорослый человек).

Известные носители

А 
 
 
 
 Коротков, Андрей Викентьевич (1954—2012) — советник Генсека ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий.

Б 
 Коротков, Борис Фёдорович (1927—1995) — советский партийный и государственный деятель.

В 
 Коротков, Вадим — российский дзюдоист.
 Коротков, Василий Иванович (1918—1985) — полный кавалер Ордена Славы.
 Коротков, Виталий Викторович (1927—2022) — советский разведчик, полковник.
 
 Коротков Владимир Михайлович — командир МАГОН.

Г 
 
 Коротков, Георгий Виссарионович (1898—1966) — советский геолог и горный инженер.
 Коротков, Георгий Иосифович (1932—2001) — советский и украинский художник.
 Коротков, Герман Владимирович (1925—2005) — Герой Советского Союза.

Е 

 Коротков, Евгений Александрович (род. 1987) — российский хоккеист.
 Коротков, Егор Вадимович (род. 1986) — российский фристайлист, участник Олимпийских игр, чемпион России.

И 
 
 Коротков, Илья Евгеньевич (род. 1983) — российский копьеметатель.

К

Л, М 
 Коротков, Леонид Викторович (род. 1965) — губернатор Амурской области (2001—2007).
 Коротков, Михаил Иванович (1905—1942) — Герой Советского Союза.

Н

О 
 Коротков, Олег Валерьевич (род. 1951) — советский, российский конструктор-оружейник, создатель высокоточного оружия.

П 
 

 Коротков, Пётр Ефимович (1926—1999) — марийский советский партийный и государственный деятель, председатель Верховного Совета Марийской АССР.

С

Ф

Ю



См. также 
 Банда братьев Коротковых